Борщ:
 Борщ (м.) — квашеная свекла.
Кулинарное блюдо
 Борщ — суп красного (свекольного) цвета за счёт добавления свёклы.
 Зелёный борщ — суп на основе щавеля или крапивы.
 Словом «борщ» в некоторых местностях (в частности в российской части Слобожанщины) называют щи с капустой, даже если в их составе нет свеклы.

Растения
 Борщ — устаревшее название растения Борщевик (Acanthus или Heracleum (sphondylium et sibiricum)).
 Полевой борщ — одно из названий растения Пастернак (Pastinaca).
Фамилия
 Борщ, Андрей Тимофеевич (1908—1993) — молдавский филолог, лингвист и учёный-языковед.
 Борщ, Виктор Николаевич (род. 1948) — российский (советский) волейболист и волейбольный тренер.
 Борщ, Дмитрий Геннадиевич (род. 1973) — художник.
 Борщ, Лука Иванович (?—1919) — русский военнослужащий, полный кавалер солдатского Георгиевского креста.
 Борщ, Ирина Михайловна (род. 1966) — украинская футболистка.
Музыка
 «Борщ» — украинская панк-хард-рок-группа.

См. также